Wittmannsdorf bezeichnet:

 Wittmannsdorf (Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach), Katastralgemeinde in der Steiermark
 Wittmannsdorf (Leobersdorf), Ortsteil der Marktgemeinde Leobersdorf in Niederösterreich sowie den dortigen Bahnhof
 Wittmannsdorf (Gemeinde Leobersdorf), Wüstung
 Wittmannsdorf (Luckau), Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Wittmannsdorf (Märkische Heide), Gemeindeteil im Ortsteil Wittmannsdorf-Bückchen der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Wittmannsdorf, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Witramowo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 

Siehe auch:
 Vietmannsdorf
 Widmannsdorf